Als Schlacht von Chocim werden folgende Schlachten bezeichnet:

 Schlacht von Chocim 1621
 Schlacht bei Chotyn (1673)